iránytű, az észak–déli irányt mutató mágneses eszköz
 napiránytű, a Nap helyzetének felhasználásával működő iránytű
 Iránytű, baróti diáklap (1970–1971)
 Iránytű, a nagyberegi református egyházközség folyóirata (2008–)